St.-Petri-Hospital ist der Name folgender Einrichtungen:

 St.-Petri-Hospital (Brandenburg an der Havel), Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 St.-Petri-Hospital Warburg, früherer Name für das Helios Klinikum Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen